Pangauban (Batujajar), een plaats in Indonesië
Pangauban (Pacet), een plaats in Indonesië
Pangauban (Lelea), een plaats in Indonesië
Pangauban (Cisurupan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing